Demetrion () steht für:

 Demetrion (Heiligtum), ein Heiligtum der Demeter bei Thebai Phthiotidos
 Demetrion (Bithynien), in der antiken Geographie eine Stadt in Bithynien
 Demetrion (Monat), ein Monat des griechischen Kalenders